Élections législatives israéliennes de 2019 peut désigner :
les élections législatives israéliennes d'avril 2019 ;
les élections législatives israéliennes de septembre 2019.

Homonymie